L'altopiano di Borno (in dialetto camuno Altopia'de' Buren) anche chiamato altopiano del Sole (in dialetto camuno altopia' del Sul) è un piccolo altopiano della Val Camonica  situato alle pendici dei monti: Pizzo Camino, San Fermo e Concarena.

È attraversata dal vaso San Fiorino.

Su questo altopiano si trovano i comuni di: Ossimo, Borno, Lozio (interamente sull'altopiano), Malegno e Piancogno (non interamente sull'altopiano)

Val Camonica